A-2 Vautour () — французский одноместный деревянный планёр, построенный Жоржем Абиралем в 1925 году. В том же году на авиаслёте в Вовиле A-2 получил приз, набрав высоту 720 метров.

Характеристики 

 Экипаж: 1 чел
 Длина: 6,25 м

 Размах крыльев: 12,65 м
 Площадь крыльев: 20 м²
 Пустой вес: 100 кг
 Полный вес: 180 кг

Примечания 

Планёры
Появились в 1925 году во Франции
Самолёты Франции